Книр Володимир Миколайович () ( 13 грудня 1955, Київ) — український науковець, письменник (афорист, поет, прозаїк, блогер, журналіст, кіносценарист, драматург, перекладач), словникар, кінорежисер, художник, спортсмен-ветеран.

Життєпис 

Володимир Книр народився в Києві в сім'ї Книра Миколи Івановича, солдата-фронтовика Другої світової війни, та Книр (в дівоцтві — Котова) Віри Дмитрівни, доньки військового моряка, учасника Першої світової війни. В 1973—1991 роках працював на різних інженерно-технічних посадах у республіканських міністерствах (у 1974—1976 роках — служба в РА), у 1991—2002 роках — на науковій посаді в Українському науково-дослідному інституті пожежної безпеки МВС України. У 2002 році став випускником програми Bureau of Educational and Cultural Affairs' FSA Contemporary Issues Fellowship Program (CI), пройшовши стажування у  за темою «Стандартизація термінології в галузі пожежної безпеки».

Доробок 

Як науковець Володимир Книр є автором «Короткого англійсько-українсько-російського словника пожежно-технічних термінів», численних публікацій в наукових періодичних виданнях, зокрема журналах «Пожежна безпека» та «Бизнес и безопасность», а також ряду неологізмів українською, російською, англійською, німецькою, польською мовами. Його пропозиції знайшли відображення у ряді законів України.

Як поет, афорист та публіцист Володимир Книр друкувався в періодичних виданнях, зокрема журналах «Перець», «Крокодил», «The Ukrainian Observer», «Welcome to Ukraine», «Соняшник», тижневиках «», «Kyiv Post», "What's On Kyiv, тижневому дайджесті «The Day», газетах «Le Monde», «», а також на ряді літературних сайтів. Він є автором книги віршованих афоризмів «Shortly Joking» (англійською мовою), «CLAIR et NET» (французькою мовою), «Kurz im Spaß und im Reim gesagt» (німецькою мовою) та одним з авторів антології поезій «Summer's Treasures. An Anthology of Original Poems» (англійською мовою) та колективного збірника «Was denken Russen über die Deutschen?» (німецькою та російською мовою), має надруковані поезії, віршовані афоризми та малі прозові твори (зокрема шестислівні оповідання) також російською, англійською, німецькою, французькою, італійською, іспанською, шведською, нідерландською, сербськохорватською, чеською, словацькою, польською, португальською, білоруською, болгарською, каталанською, угорською, данською, кримськотатарською мовами, а також мовою есперанто. Деякі його афоризми стають епіграфами до творів інших авторів. Подекуди використовує у поезії макаронічну мову. Як популяризатор комбінаторної поезії, він також є автором найдовших та найкоротших  пантограм (омограм), а також  гетерограм,  ліпограм,  паліндромів,  панграм,  панторим та  панторимів українською, білоруською, болгарською, російською, сербською, словацькою та чеською мовами.

Як рекламіст він є автором книги «Рекламное объявление: как сделать его работающим».
Він є одним з переможців 7-го Всеукраїнського конкурсу ситуаційних вправ (2003). Його ситуаційні вправи використовуються студентами вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліни менеджменту.

Володимир Книр став володарем почесної відзнаки «HONORABLE MENTION» від «SE LA VIE WRITER'S JOURNAL» у 1999 році, переможцем німецької частини конкурсу українського представництва Goethe Institut «Poetry Slam auf Deutsch und Ukrainisch» у 2009 році, одним з переможців 1-го міжнародного конкурсу «STOP ЦЕНЗУРІ» у 2011 році та одним з авторів відповідного друкованого видання «STOP ЦЕНЗУРІ. ГРОМАДЯНИ ЗА ВІЛЬНІ КРАЇНИ. КРАЩІ РОБОТИ 1-ГО ТА 2-ГО КОНКУРСУ 2011/2014».
Він є також автором українських та російських перекладів текстів ряду відомих світових пісень та арій.
Як кіносценарист і кінорежисер Володимир Книр став переможцем національного конкурсу-відбору, за підсумками якого запрошений від України для участі у Кампусі талантів Берлінале Берлінського міжнародного кінофестивалю Berlinale Talent Campus у 2006 році. Його фільм «Свіча» удостоєний однієї з відзнак міжнародного кінофестивалю «Покров» у 2005 році.
Також він став переможцем і одним з призерів конкурсу кіносценаріїв міжнародного кінофестивалю «Damah Film Festival» у 2004 році та одним з переможців національного конкурсу кіносценаріїв Міністерства культури України у 2005 році.
Володимир Книр є одним з авторів кіносеріалу «Паломник».
Як художник він став одним з переможців конкурсу карикатур українського представництва ООН.
Як спортсмен Володимир Книр став національним рекордсменом у плаванні батерфляєм на довгі дистанції та виході силою серед людей вікової групи понад 50 років.
У його творчому доробку — цілий ряд публічних виступів, радіо- і телезустрічей.

Відзнаки 

 Медаль «Юный участник ВДНХ» ВДНГ СРСР (1966).
 Відзнака «HONORABLE MENTION»  від «SE LA VIE WRITER'S JOURNAL» (1999).
 Премія 7-го Всеукраїнського конкурсу ситуаційних вправ (2003).
 Премія конкурсу кіносценаріїв міжнародного кінофестивалю «Damah Film Festival» (2004).

Книжки 

 «Короткий англійсько-українсько-російський словник пожежно-технічних термінів» 2004
 «CLAIR et NET»  Altaspera Publishing & Literary Agency Inc., 2015, ISBN 9781329441965
 «Shortly Joking»  Altaspera Publishing & Literary Agency Inc., 2015, ISBN 9781312810594
 «Summer's Treasures. An Anthology of Original Poems»  RIO GRANDE PRESS Amarillo, Texas 1999

Публікації 
 Poetizer Volodymyr Knyr 
 Poetizer Wolodymyr Knyr 
 Volodymyr Knyr 
 Volodymyr Knyr
 Hello P'try 
 Famous quotes by Volodymyr Knyr 
 Quotes by Volodymyr Knyr 
 Volodymyr Knyr. Quotes
 Une citation de Volodymyr Knyr 
 Une citation de Volodymyr Knyr 
 Volodymyr Knyr Ukrainian writer and film director 
 Quote Stats. Volodymyr Knyr Quotes & Sayings 
 Владимир Кнырь: афоризмы, цитаты, фразы и высказывания 
 Volodymyr Knyr (Ukraine) 
 Poems by Volodymyr Knyr 
 Čím je dobrá kniha 
 Citáty Volodymyr Knyr 
 Volodymyr Knir 
 Поетичні майстерні. Володимир Книр 
 Gnome (rhetoric)
 Gnomo (retoriko) 
 Владимир Николаевич Кнырь 
 VAŠI AFORIZMI 
 Poet Volodymyr Knyr
 Novell.nu Volodymyr Knyr
 Кнырь Владимир Николаевич: Рифмачество по большому счету 
 Кнырь Владимир Николаевич: Такие впечатления 
 Вершы беларускіх паэтаў 
 Dumki. Уладзімір Кныр 
 Verità e illusioni 
 Citas y Refranes: Volodymyr Knyr 
 Кнырь Владимир 
 Книр Володимир
 Six-lingual poet's message
 A Visitor's Vision

Джерела 

Volodymyr Knyr 
 Книр Микола Іванович (14.09.1924 — 08.09.1975) 
 Омограма
 Пантограма
 Панторима
 Volodymyr Knyr. Screenwriter, Director 
 Підсумки конкурсу сценаріїв короткометражних фільмів «Коротке оповідання про…» 
 Оголосили перелік фіналістів конкурсу «Кримський інжир» 2021
  Фіналісти конкурсу "КРИМСЬКИЙ ІНЖИР-2021
 Міжнародний конкурс «STOP ЦЕНЗУРІ» ВІРШ. ЛІДЕРИ РЕЙТИНГУ 
 Презентація фестивалю DAMAH у Києві 
 О. І. Сидоренко, П. С. Редько. Менеджмент: Ситуаційні вправи. Київ: Навч.-метод. центр "Консорціум із удоскон. менеджм, 2004, 568 с.
 Aphorhyme 
 Was denken Russen über die Deutschen?  Deutsche Welle, 1999
 Sauber, fleißig und langweilig 
 Оголосили перелік фіналістів конкурсу «Кримський інжир» 2021 
 Оголошено фіналістів літературного конкурсу Кримський Інжир 
 Словотвір Volodymyr Knyr 
 Словотвір Володимир Книр

Посилання

Інтерв'ю 
 Володимир Книр

Див. також 
 Volodymyr Knyr (Ukraine) 
 Афоризмы, цитаты, фразы и высказывания 
 Рифмачество по большому счету 
 Такие впечатления 

Українські гумористи
Українські сатирики
Українські письменники
Українські поети
Українські кінорежисери
Українські кіносценаристи
Українські афористи
Українські художники
Українські перекладачі
Блогери
Блогери України
Українські поліглоти
Українські словникарі
Українські карикатуристи
Випускники програм Bureau of Educational and Cultural Affairs' FSA Contemporary Issues Fellowship Program
Українські науковці в галузі пожежної безпеки
Українські науковці в галузі стандартизації
Українські науковці в галузі термінології
Уродженці Києва
Митці Києва
Персоналії за алфавітом
Народились 1955
Народились 13 грудня